

Понґув — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Понґув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Понґув — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства